A 2005-06-os A1 Grand Prix sorozat volt az első A1 Grand Prix szezon. 2005. szeptember 25-én vette kezdetét és 2006. április 2-án ért véget. A bajnok Franciaország csapata lett, 51 ponttal végzett Svájc előtt.

Csapatok

Futamok 

Az első A1 Grand Prix-szezon 11 futamból állt. A versenyhétvégék 3 napból álltak, az edzéseket szombaton, a két versenyt vasárnap rendezték.

Végeredmény

További információk 

 Eredmények a hivatalos honlapon

A1 Grand Prix